Бурунди принимала участие в Летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах (Греция) в третий раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляли 5 мужчин и 2 женщины, выступавшие в соревнованиях по лёгкой атлетике и плаванию.

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 5

 Мужчины

 Женщины

Плавание 

Спортсменов — 2
 Мужчины

 Женщины

Ссылки 

 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 2004 года
2000-е годы в Бурунди